William Putnam kan syfta på bland andra:

* William LeBaron Putnam (1835–1918), amerikansk jurist
 William Lowell Putnam (1861–1923), amerikansk jurist och bankman
 William Lowell Putnam III (1924–2014), amerikansk alpinist, författare och radioman